La formula molecolare C2H2O3 può indicare:
 Acido gliossilico
 Anidride formica

Formule molecolari